„Justiție” se poate referi la:
 Justiție, instituție fundamentală a unui stat; cuprinde totalitatea instanțelor judecătorești
 Justiție (activitate judiciară), formă fundamentală de realizare a puterii de stat de către organele de jurisdicție; constă în soluționarea pricinilor civile, penale sau de altă natură aflate în competența lor
 Justiție (principiu), principiu fundamental al relațiilor sociale, dreptate, echitate, justețe
 Justiție, lucrare scrisă de I. L. Cargiale
 Justiția română, lucrare scrisă de  I. L. Cargiale

Vezi și 
 Curte de justiție
 Palatul de Justiție
 Justiția în România
 Ministerul Justiției (România)
 Lista miniștrilor români de justiție
 Listă a miniștrilor de justiție ai Italiei
 Justiției, cartier în Constanța
 Parcul Justiției, parc situat în centrul municipiului Timișoara
 Justice, duo francez de muzică electronică
 Justicia, gen de plante din familia Acanthaceae